Ar Ruways är en ort i Förenade Arabemiraten.   Den ligger i emiratet Abu Dhabi, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Abu Dhabi. Ar Ruways ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ar Ruways är platt. Havet är nära Ar Ruways åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Ar Ruways.

Trakten runt Ar Ruways är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Ar Ruways är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Abu Dhabi (emirat)